Villiers-le-Sec (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Villiers-le-Sec (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Villiers-le-Sec (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Villiers-le-Sec (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France